Колбасюк — українське прізвище.

 Валерій Васильович Колбасюк (1940—2013) — молдавський радянський футболіст і арбітр.
 Володимир Валерійович Колбасюк ( 1968) — молдавський футболіст і арбітр, син Валерія Васильовича Колбасюка.

Див. також 
 Ковбасюк
 Ковбаснюк

Українські прізвища